Luê Soares (Belém, 14 de janeiro de 1989) é uma cantora e violinista brasileira de MPB

Biografia 
Luê Soares é filha de Júnior Soares, cantor e compositor paraense, criador do Arraial do Pavulagem. 

Aos 9 anos entrou para a Fundação Carlos Gomes onde teve formação em violino clássico.

Fez parte da Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFPA (OSUFPA) e integrou o Grupo Camerístico Quorum.

Violinistas do Pará
Naturais de Belém (Pará)